Ральф Беллами (; 17 июня 1904, Чикаго — 29 ноября 1991, Санта-Моника) — американский актёр.

Биография 
Актёр театра, экрана, радио и телевидения. На его счету больше 100 ролей. Часто снимался в главных ролях. Большой успех имел в ролях второго плана.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты почётной премии «Оскар»
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Выпускники Нью-Трирской средней школы
Президенты Актёрской ассоциации за справедливость